Pierre kan som auktorsförkortning betyda:

 Jacques Pierre
 Jean Baptiste Louis Pierre

Robotskapade auktorsförkortningar